KEO - um satélite
Ou ainda:
Wat Phra Keo

Localidades

Keo (Arkansas)

Desambiguação